

События 
 Консулы имп. Майориан и имп. Лев.
 Около 458 — Майориан одержал победу над Эриком и заставил вестготов считаться со своею властью. Он стал строить флот против варваров.
 458—481 — Вождь франков Хильдерик.
 Царь Грузии Вахтанг Горгасали основал новую столицу — Тбилиси.
 Указ об ограничении прав буддийских монахов (Южный Китай).
 Закон о запрещении винокурения (Тоба-Вэй).
 Поход табгачей на Жужань безрезультатен.

Скончались 
 Анатолий — патриарх константинопольский, автор ряда стихир.
 Нульджи (Силла) — 19-й ван Силла, одного из трёх государств Корейского полуострова.
 Тулдила — возможно, один из вождей гуннов, государство которых распалось после смерти царя Аттилы.
 Ювеналий — первый патриарх Иерусалима.

См. также